В данном списке приведены стандартные и наиболее широко применяемые в Unix-подобных операционных системах демоны — системные службы, которые могут работать в фоновом режиме. Unix-демоны обычно включают окончание -d (сокращение от ; например, клиентская программа называется «telnet», а отвечающий ей с серверной стороны демон называется «telnetd»). Текущее состояние этих процессов можно просмотреть с полным выводом команды ps.

См. также 
 Службы Windows
 Список портов TCP и UDP

Unix
Unix